Francja:
 Hauteville – gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Hauteville – gmina w regionie Pikardia
 Hauteville – gmina w regionie Rodan-Alpy
 Hauteville – gmina w regionie Szampania-Ardeny, w departamencie Ardeny
 Hauteville – gmina w regionie Szampania-Ardeny, w departamencie Marna
 Hauteville-la-Guichard – gmina
 Hauteville-lès-Dijon – gmina
 Hauteville-Lompnes – gmina
 Hauteville-Lompnes – kanton
 Hauteville-sur-Fier – gmina
 Hauteville-sur-Mer – gmina

Szwajcaria:
 Hauteville – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Gruyère

Osoby:
 Drogo z Hauteville – przywódca Normanów
 Tankred z Hauteville – rycerz

Inne:
 Hauteville – ród normandzki
 Hauteville House – dom

Zobacz też:
 Gare de Tenay – Hauteville
 La Hauteville